Recuerdos del futuro puede referirse a:
 Recuerdos del futuro, un libro de 1968 de Erich von Däniken.
 Recuerdos del futuro, una novela de 1999 de Robert J. Sawyer.